Signed Sealed Delivered – album di Craig David del 2010
 Il mistero delle lettere perdute (Signed, Sealed, Delivered) – serie televisiva canadese

Pagine correlate 
 Signed Sealed and Delivered
 Signed, Sealed, Delivered I'm Yours (disambigua)